A competição do individual feminino da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foi disputada na Arena de Gelo Gangneung, localizado na subsede de Gangneung nos dias 21 e 23 de fevereiro. O programa curto foi realizado em 21 de fevereiro e a patinação livre no dia 23 de fevereiro.

Medalhistas

Recordes

Programação
Horário local (UTC+9).

Resultados

Programa curto

Patinação livre

Geral

Individual feminino